Okpala ist ein westafrikanischer Familienname. Er ist der Familienname folgender Personen:

 Christian Okpala (* 1976), nigerianisch-schweizerischer Fußballspieler
 Nneka Okpala (* 1988), neuseeländische Dreispringerin